Vimeux är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Jacques-Firmin Vimeux (1740–1828), fransk skulptör 
 Louis Antoine Vimeux (1737–1814), fransk general

Franska efternamn